Care-Denmark – duńska organizacja charytatywna wspierająca potrzebujących. Jej celem jest wyzbycie się nietolerancji, danie ludziom nadziei i sprawiedliwości oraz walka z głodem i niesprawiedliwością. Jest to jedna z największych organizacji tego typu na świecie. Pomaga ona więcej niż 55 milionom ludzi w 70 krajach. Organizacja specjalizuje się w zarządzaniu naturalnymi źródłami i w pomaganiu ludziom w dostosowaniu się do zmian klimatu, które powodują ucieczki z powodu susz, powodzi, cyklonów etc.

Historia 
Organizacja powstała zaraz po II wojnie światowej, kiedy europejscy emigranci wyjeżdżający do USA wysyłali paczki z żywnością i podstawowymi środkami do wyniszczonej Europy. Owe paczki były odpowiedzią sektora prywatnego na Plan Marshalla, a kiedy pomoc nie była już potrzebna w Europie, CARE skupiła się na krajach rozwijających się. Pomoc związana z Planem Marshalla miała wesprzeć ekonomiczną odnowę oraz zapobieżenie ubóstwie i konfliktowi zbrojnemu. Po dziś dzień CARE działa według tej samej zasady: odwraca skutki katastrof, upoważniając ludzi z najbiedniejszych krajów do działania w kierunku rozwoju. CARE – International to organizacja apolityczna i areligijna, zrzeszająca 12 filii w Australii, Austrii, Kanadzie, Danii, Francji, Niemczech, Japonii, Holandii, Norwegii, Tajlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Wszystkie filie działają niezależnie, ale współpracują, jeśli sytuacja tego wymaga.

Organizacja 
Care-Denmark powstała w 1987 roku jako niezależna fundacja mająca na celu wspomaganie warunków życia w najbiedniejszych krajach. Organizacja skupia się na siedmiu krajach Afryki i Azji. W Care-Denmark zatrudnionych jest 25 stałych pracowników, którzy biura mają w Kopenhadze, oraz 6 pracowników za granicą. Pozostałe zadania wypełniane są przez ludzi zatrudnionych poza Danią, w krajach rozwijających się. Zapewnia to bardziej efektywne działania.
Roczny dochód organizacji przekracza 100 milionów koron duńskich. Organizację wspierają także projekty unijne. Care-Denmark jest także wspierana przez indywidualne osoby, firmy i fundacje.

Zobacz też 
 Zmiany klimatu
 Humanitaryzm
 Filantropia

Linki zewnętrzne 
 http://www.care-international.org/Employment/ Care International (ang)
 http://www.care.dk Care-Denmark strona oficjalna(ang i dk)

Organizacje
Zmiany klimatu
Filantropia